«Дракон» () — греческий чёрно-белый фильм-триллер 1956 года Никоса Кундуроса; в 2006 году признан одним из лучших кинофильмов в истории Греции по версии Всегреческого союза кинокритиков.

Сюжет 
Простой банковский служащий по имени Фома слишком похож на опасного бандита по прозвищу «Дракон», и после публикации в газете объявления о розыске «Дракона» Фоме приходится прятаться от полиции. В ночном клубе, где укрылся Фома, бандиты принимают его за «Дракона» и не трогают, а в Фому влюбляется прекрасная девушка. Со временем полиция осознаёт, что ловит не того, и после ареста Фому вышвыривают из участка, но он уже всё больше и больше считает себя «Драконом» и не хочет возвращаться к прошлой жизни...

В ролях 
 Динос Илиопулос — Фома
 Маргарита Папагеоргиу — Рула
 Яннис Аргюрис — Хондрос
 Танасис Веггос — Спафис
 Мария Лекаки — Кармен
 Анестис Влахос
 Теодорос Андрикопулос
 Фриксос Нассу
 Андреас Дузос
 Заннино

Интересные факты 

 В 1956 году фильм провалился в греческих кинотеатрах и попал под шквальный огонь прессы: газеты того времени обвинили его в искажении образа жизни Греции и потребовали от министерства внутренних дел вмешаться и запретить его показ.
 Фильм всё же одержал победу на первом Салоникском международном кинофестивале как лучший фильм 1955—1959 годов и позже был показан на Венецианском кинофестивале.
 В 2006 году на Салоникском международном кинофестивале вошёл в число 10 лучших фильмов всех времён Греции по версии Всегреческого союза кинокритиков. Критики отмечают сочетание элементов итальянского неореализма, немецкого экспрессионизма и нуара.
 Этот фильм упомянут и играет важную роль в романе Джонатана Франзена «Свобода», название этого фильма в книге — «Враг Афин».

Примечания

Литература 
 Αντωνία Βουτσαδάκη, Ο Δράκος του Νίκου Κούνδουρου. Ένας πολιτικός κινηματογράφος, εκδ. Αιγόκερως, Αθήνα, 2006

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры
Фильмы Греции 1956 года
Фильмы Никоса Кундуроса